Гу́двин, Гу́дуин (Goodwin) — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии

Гудвин

Вымышленные  
 Арчи Гудвин — персонаж детективов о Ниро Вульфе.
 Джеймс Гудвин — персонаж сказок об Изумрудном городе.

Реальные 
 Гудвин, Амина (1867—1942) — английская пианистка и педагог.
 Гудвин, Альберт (1845—1932) — английский художник-акварелист, мастер акварельного пейзажа.
  (1937—1998) — американский писатель, редактор и художник комиксов.
 Гудвин, Арчи (род. 1994) — американский баскетболист.
  (1923—2008) — канадская художница и скульптор.
 Гудвин, Билли (1892—1951) — английский футболист.
 Гудвин, Гарольд (1902—1987) — американский киноактёр.
  (1917—2004) — английский актёр театра и кино.
 Гудуин, Гордон (род. 1954) — американский пианист, саксофонист, композитор и дирижёр; лауреат премии «Грэмми» (2012).
 Гудвин, Джейн (в замужествах:  Уорд, Вигор и Рондо; 1699—1783) — английская писательница.
  (род. 1964) — британский писатель и историк.
 Гудвин, Джиннифер (род. 1978) — американская актриса кино и телевидения.
 Гудвин, Джон Нобл (1824—1887) — американский адвокат и политик, первый губернатор Территории Аризона.
 Гудвин, Дорис Кернс (род. 1943) — американская писательница и историк, лауреат Пулитцеровской премии.
 Гудвин, Кен (род. 1961) — канадский хоккеист на траве.
 Гудвин, Крейг (род. 1991) — австралийский футболист.
 Гудвин, Кристин (1937—2014) — британская ЛГБТ-активистка.
 Гудвин, Лео (1883—1957) — американский ватерполист, пловец и прыгун в воду, двукратный чемпион Олимпийских игр 1904 года.
  — американский юрист.
 Гудвин, Малкольм (род. 1982) — американский актёр.
  (1857—1919) — американский актёр.
  (1931—2018) — американский писатель, спичрайтер президентов Джона Кеннеди и Линдона Джонсона.
 Гудвин, Рон (1922—2003) — английский композитор, работавший в кино; лауреат премии «Золотой глобус».
 Гудвин, Рэйвен (род. 1992) — американская актриса.
 
  (?-1620) — английский священник.
  (1831—1912) — американский педагог, профессор.
  (1881—1935) — американский художник и иллюстратор.
 Гудвин, Фредди (1933—2016) — английский футболист и футбольный тренер.
 Гудвин, Фредерик — генерал-губернатор Островов Кука с 2001 по 2013 год.
  (1784—1835) — английский архитектор.
 Гудвин, Фрэнсис — английский епископ XVII века.
 Гудвин, Хенри (1878—1931) — шведский фотограф-пикториалист.
 Гудвин, Чарльз Виклиф (1817—1878) — английский юрист, судья и египтолог.
 Гудвин, Эндрю (род. 1979) — австралийский оперный певец.

Гудуин 
 Гудуин, Брайан (1931—2009) — канадский математик и биолог, исследователь биомеханики.
 Гудуин, Ханнибал (1822—1900) — американский священник, изобретатель желатинового противоскручивающего слоя, позволившего использовать целлулоид в качестве подложки фотоматериалов.

Топонимы 
 Гудвин — необитаемый остров Канадского Арктического архипелага.
  — город в штате Южная Дакота (США).
 Мель (мели) Гудуин (Пески Гудуин) — песчаная отмель в проливе Ла-Манш неподалёку от английского побережья.
 Гудвин — австралийское газовое месторождение.

См. также 
 Гудвин-колледж

Примечания